Пе́тер Но́глы (; род. 14 января 1947, Травемюнде) — немецкий футболист, игравший на позиции защитника и полузащитника, тренер.

Карьера 

Большую часть своей карьеры Петер Ноглы провёл в клубе «Гамбург», за который он сыграл 320 матчей и забил 38 голов. В составе этого клуба он стал чемпионом ФРГ, обладателем Кубка УЕФА и Кубка ФРГ.

Петер Ноглы сыграл 4 матча за сборную ФРГ, в составе которой стал серебряным призёром чемпионата Европы 1976 года.

После окончания карьеры игрока Петер Ноглы работал тренером в различных клубах.

Достижения 
 Финалист чемпионата Европы: 1976
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1980
 Обладатель Кубка УЕФА: 1977
 Чемпион ФРГ: 1979
 Серебряный призёр чемпионата ФРГ: 1976, 1980
 Обладатель Кубка ФРГ: 1976
 Финалист Кубка ФРГ: 1974

Ссылки 
 Петер Ноглы. fussballdaten.de
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Эдмонтон Дриллерз»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис» (1975—1993)
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Любек»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Любек»
Тренеры ФК «Виктория» Гамбург
Тренеры ФК «Аль-Шааб»